Saint-Jacut kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Jacut-du-Mené, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Jacut-de-la-Mer, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,